Austria:
 Sankt Barbara im Mürztal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Zobacz też:
 St. Barbara
 Santa Barbara
 Święta Barbara